Może dotyczyć jednej z chorób zakaźnych:
 Dur brzuszny (tyfus, tyfus brzuszny) – wywołany przez Salmonella typhi
 Dur plamisty (tyfus plamisty) – wywołany przez Rickettsia provazeki
 Dur powrotny (tyfus powrotny) – wywołany przez Borrelia recurrentis
 Dur rzekomy (paratyfus) – wywołany przez Salmonella paratyphi

Lub może odnosić się do:
 Skala durowa w muzyce